Кубок Европы по баскетболу 2018/2019, также известный как 7DAYS Еврокубок 2018/2019, — 17-й розыгрыш Кубка Европы — второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд.

Регулярный сезон 

В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые четыре команды из каждой группы по итогам 10 туров выйдут в следующий этап.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16 
В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые две команды из каждой группы по итогам 6 туров выйдут в следующий этап.

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд, начиная со стадии четвертьфинала, будут выявлять сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Сетка

Четвертьфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Полуфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Финал 

* при равном счёте после первых двух игр

Награды

Сборная всех звёзд

Тренер года 
  Алехандро Гарсия Ренесес (Альба)

Восходящая звезда 
  Мартинас Эходас (Ритас)

MVP сезона 
  Лукас Сикма (Альба)

MVP Финала 
  Уилл Томас (Валенсия)

См. также 
 Евролига 2018/2019
 Лига чемпионов ФИБА 2018/2019
 Кубок ФИБА Европа 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2018/2019
Кубок Европы по баскетболу